Marie des Baux (1319-1347), membre de la famille des seigneurs des Baux et comtesse d'Andria.
 Marie des Baux-Orange (?-1417), princesse d'Orange issue de la Maison de Chalon-Arlay.

Homonymie dynastique